Ремонкур () — коммуна во французском департаменте Вогезы региона Лотарингия
 Ремонкур () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия